Laguna Larga hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Laguna Larga, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina.
 Estación Laguna Larga, en la localidad argentina homónima.
 Laguna Larga (Bolivia), departamento del Beni, Bolivia.
 Laguna Larga (Baker), cuerpo superficial de agua en la cuenca del río Baker, Región de Aysén, Chile;

Historia
 Batalla de Laguna Larga, batalla de la Guerra Civil Argentina, también llamada de Batalla de Oncativo.